Лу́ома () — финская фамилия. Известные носители:

 Луома, Микко (род. 1976) — финский хоккеист.
 Луома, Тапио (род. 1962) — архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии (с 2018).